

Membros 
 Justino I - (518–527)
 Sem descendentes do seu matrimônio com Eufêmia
 Vigilância, irmã de Justino
 Do seu matrimônio com Sabátio
 Pedro Sabatio, mais tarde adotado por Justino e elevado a categoria de imperador como Justiniano I - (527–565)
 Sem descendentes do seu matrimônio com Teodora
 Vigilância
 Do seu matrimônio com Dulcíssimo
 Justino II - (565-578)
 Do seu matrimônio com Sofia
 Arábia, que se casou com o curopalata Baduário
 adoção de Tibério II - (574-582)
 Do seu matrimônio com Ino Anastácia.
 Constantina, uma filha que casou com Maurício (582-602)
Teodósio. Primogênito e co-imperador de Maurício. Casou-se com uma filha do patrício Germano
Tibério. Segundo filho. Herdaria a Itália
Miriam/Maria. Suposta filha de Maurício. Casada com Cosroes II.
 Cárito, uma filha que se casou com Germano
 Marcelo, casado com Juliana, sobrinha-bisneta de Anastácio I Dicoro
 Prejecta
 Irmão ou irmã desconhecido de Justino
 De uma relação desconhecida
 Germano
 Do seu matrimônio com Passara
 Justino, cônsul em 540
 Justiniano
 Justina
 Do seu matrimônio com Matasunta
 Germano
 Boraido
 Justo